Sezon 2009/2010 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej był sezonem olimpijskim. Rozpoczął się 28 listopada 2009 w fińskiej Ruce, zaś ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 14 marca 2010 w stolicy Norwegii - Oslo. 19 konkursów tego cyklu rozegrano techniką Gundersena, a 3 konkursy były drużynowe. W sezonie 2009/2010 odbyło się łącznie 20 konkursów. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Niemcy, Włochy oraz Francja. Dwa konkursy zaplanowane na 12 i 13 grudnia miały odbyć się w Czechach, jednak przygotowanie skoczni i tras biegowych było niemożliwe ze względu na wysokie temperatury i brak śniegu. Żaden z konkursów Pucharu Świata nie odbył się w Polsce, co miało miejsce w poprzednich sezonach.

Ostateczny kalendarz tego cyklu został podany 17 czerwca 2009 roku.

Obrońcą Kryształowej Kuli był Fin Anssi Koivuranta, a zdobył ją Francuz Jason Lamy Chappuis.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Starty Polaków

Przypisy 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
2009 w sportach zimowych
2010 w sportach zimowych